Алла Сергеевна Коломиец (1924—1976) — советский японовед,  и  восточной гравюры.

Биография 
Исследователь японского искусства. Окончила Московский институт Востока (1949). В совершенстве владела японским языком, много раз посещала Японию. С темой "Сборник рисунков Хокусая «Манга»" защитила кандидатскую диссертацию (1964). Опубликовала более 40 научных работ («История японского искусства», «Манга», сборник рисунков Хокусая, «Современная гравюра Японии и её мастера» и др.).

Заведовала редакцией учебников на восточных языках Издательства иностранной литературы. Работала сотрудником редакции вещания на Японию в Радиокомитете СССР (1958—1961). Была научным сотрудником Института истории искусства Министерства культуры СССР (1961—1976).

Печатная графика из коллекции Аллы Коломиец, впоследствии переданная в фонды Государственного музея искусства народов Востока, включает, в основном, японскую гравюру 1950-х — 1970-х годов.

Публикации (выборочно) 
 Коломиец А. С. Кокэси и Тако: [Рассказы для детей] / А. С. Коломиец. Пер. с рус. А. Лаце. — Рига: Лиесма, 1984. — 24 с., цв. ил., 21 см.
 Коломиец, А. С. Современная гравюра Японии и ее мастера / А. С. Коломиец. — М.: Изобразительное искусство, 1974. — 381 с., ил. 22 см.
 Коломиец А. С., Певзнер Я., Вербицкий С. И. Япония 1973 / Ежегодник (серия книг). 1974., 324 с. Тираж — 20000 экз.
 Инуи, Т. Сабу / Пересказ с яп. А. Коломиец; Рис. М. Успенская. — М.: Детская литература, 1974. — 16 с., ил., 28 см.
 Коломиец А. С. Манга: Сборник рисунков Хокусая / Отв. ред. Н. И. Конрад. — М.: Наука (ГРВЛ), 1967. — 136 с. — 3 000 экз.
 Коломиец А. С. Сборник рисунков Кацусика Хокусая "Манга": Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / Институт истории искусств. — М.: [б. и.], 1964. — 19 с.
 Коломиец А. С. Русско-японский разговорник. — М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1961. — 175 с., 11 х 14 см.

См. Также 

 Японоведение в России
 Искусство Японии

Примечания 

Японисты СССР
Выпускники Московского института востоковедения
Коллекционеры искусства СССР